Зоран Людовик Бассонг (; ) — канадский футболист, имеющий также бельгийское гражданство, защитник сборной Канады.

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в пятилетнем возрасте в полупрофессиональном футбольном клубе «Лонгёй». Затем перебрался на родину своей матери в Бельгию, где выступал за юношеские команды «Мускрона» и «Андерлехта». С 2016 года находится в системе французского «Лилля». За основной состав клуба не провел ни одного матча, но привлекался к играм второй команды, выступавшей в Насьонале 2, четвертом по значимости дивизионе страны. Первую игру за «Лилль II» провёл 20 мая 2017 года против футбольного клуба «Круа». Выйдя в стартовом составе он отыграл весь матч. В последующие два сезона в общей сложности отыграл 30 матчей, в которых заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

29 января 2019 года перешёл в бельгийский «Серкль Брюгге», подписав контракт на полтора года. Летом 2020 года покинул «Серкль».

1 декабря 2020 года подписал с клубом MLS «Монреаль Импакт» двухлетний контракт с опцией продления ещё на два года. За канадский клуб, переименованный в начале 2021 года в «Клёб де Фут Монреаль», дебютировал 24 апреля 2021 года в матче против «Нэшвилла». По окончании сезона 2022 покинул «Клёб де Фут Монреаль» в связи с непродлением контракта.

Карьера в сборной 
В конце августа 2017 года главный тренер юношеской сборной Бельгии Герт Верхейен пригласил Бассонга на товарищеские матчи с Нидерландами, Финляндией и Португалией. 1 сентября он дебютировал в составе сборной в игре с финнами, выйдя в стартовом составе и на 82-й минуте уступив место на поле Даму Фулону.

В январе 2020 получил вызов в национальную сборную Канады. 11 января дебютировал за неё в товарищеской игре с Барбадосом в калифорнийском Ирвайне. Бассонг вышел в стартовом составе и на 36-й минуте отдал голевую передачу на Расселла Тайберта.

В марте 2021 года в составе сборной Канады до 23 лет принимал участие в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 в зоне КОНКАКАФ.

Личная жизнь 
Его отец — камерунец, родился в Буэа, мать — бельгийка из Шарлеруа. Бассонг родился в Торонто. Когда ему было три месяца семья переехала в Монреаль.

Достижения 
 
  «Клёб де Фут Монреаль»
 Победитель Первенства Канады: 2021

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого:2 матча и 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
  Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге»
 

Футболисты Канады
Футболисты Бельгии
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»